Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stan Smith e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Eddie Dibbs e Harold Solomon 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Stan Smith /  Erik Van Dillen (campioni)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1976